Danbury kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Danbury (Essex) in Essex
in de Verenigde Staten:
Danbury (Connecticut)
Danbury (Iowa)
Danbury (Nebraska)
Danbury (North Carolina)
Danbury (Texas)